Wilhelm Schwarzhaupt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schwarzhaupt (Politiker) (1871–1961), deutscher Politiker (DVP)
 Wilhelm Schwarzhaupt (Mediziner) (1906–1966), deutscher Mediziner und Homöopath 
 Wilhelm Schwarzhaupt (Unternehmer) (12. September 1870 – Juni 1946), deutscher Pharmazeut und Gründer des Arzneimittelherstellers Schwarzhaupt Arzneimittel